Alpine har flere betydninger:
 Alpine (bilmærke)
 Alpine (computerprogram)
 Alpine discipliner
 Alpine Electronics – virksomhed
 Alpine white − et guitarfinish hos Gibson

Steder:
 Alpine, Texas
 Alpine, New Jersey
 Alpine County